Пихта — многозначный термин.

 Пихта (лат. Ábies) — род голосеменных растений семейства Сосновые (Pinaceae).
 Пихта — упразднённый поселок в Мантуровском районе Костромской области.
 Пихта — река в России, протекает в основном в Московской области; исток реки находится в Тверской области.
 Пихта — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги Башкирского отделения в ЗАТО Межгорье.

См. также